Wolfram Mauser ist der Name folgender Personen:

*Wolfram Mauser (Philologe) (1928–2021), österreichisch-deutscher Philologe und Literaturwissenschaftler
Wolfram Mauser (Geograph) (* 1955), deutscher Geograph und Hydrologe